Карл Гаузен:
 Гаузен, Карл Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6417; 5 декабря 1841.
 Гаузен, Карл Густавович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6511; 5 декабря 1841.
 Гаузен, Карл Эрнст (1792—1858) — российский флотский механик из остзейских немцев.